Шевяки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шевяки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Шевяки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.